Финал Кубка Англии 1963 года () стал заключительным матчем 82-го розыгрыша Кубка Англии. Он состоялся 25 мая 1963 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В нём сыграли футбольные клубы «Лестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1 — голы за «красных» забили Денис Лоу и Дэвид Херд (дважды). Единственный мяч за «Лестер» в ворота соперника отправил Кен Киуорт.

Обзор матча

Статистика матча

Путь к финалу

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте FA-CupFinals.co.uk
 Футбольные формы финалистов Кубка Англии в 1960—1969 годах
 Цветной видеообзор матча на сайте YouTube

1963
Футбол в Европе в 1963 году
Кубок Англии 1963
Кубок Англии 1963
События 25 мая
Май 1963 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1963 году
1963 год в Лондоне